Alexander Monro ist der Name folgender Personen:

* Alexander Monro I. (1697–1767), schottischer Anatom, Begründer der Edinburgh Medical School
 Alexander Monro II. (1733–1817), schottischer Anatom und Hochschullehrer
 Alexander Monro III. (1773–1859), schottischer Anatom und Hochschullehrer